Britney е третият студиен албум на Бритни Спиърс. Албумът излиза на 5 ноември 2001, продава 700 000 копия в САЩ в първата седмица и дебютира под номер 1, което прави Бритни единствената певица, която достига до номер 1 в класациите и с 3-те си албума. От него са продадени 5 000 000 копия в САЩ и 16 000 000 по цял свят. Въпреки добрите продажби на албума, синглите от него не са толкова успешни. Никой от тях не достига топ 10 в САЩ.

Списък на песните

Оригинален траклист 
 I'm a Slave 4 U – 3:24
 Overprotected – 3:19
 Lonely – 3:21
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:52
 Boys – 3:28
 Anticipating – 3:16
 I Love Rock 'n' Roll – 3:06
 Cinderella – 3:40
 Let Me Be – 2:51
 Bombastic Love – 3:06
 That's Where You Take Me – 3:32
 What It's Like to Be Me – 2:52

Европейско издание 
 When I Found You – 3:36
 What It's Like to Be Me – 2:52

Австралийско, Британско и Японско издание 
 When I Found You – 3:36
 Before the Goodbye – 3:50
 What It's Like to Be Me – 2:52

Азиатско издание 
 When I Found You – 3:36
 I Run Away – 4:07
 What It's Like to Be Me – 2:52

Европейско преиздание и дигитално делукс издание 
 When I Found You – 3:36
 I Run Away – 4:07
 What It's Like to Be Me – 2:52
 Before the Goodbye – 3:50

Специално лимитирано издание 
 When I Found You – 3:36
 Before the Goodbye – 3:50
 What It's Like to Be Me – 2:52
 Overprotected (Darkchild Remix радио редактиран) – 3:06
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Metro Remix) – 5:25
 I'm a Slave 4 U (Thunderpuss Radio Mix) – 3:18

Австралийско и Японско специално лимитирано издание 
 When I Found You – 3:36
 Before the Goodbye – 3:50
 What It's Like to Be Me – 2:50
 Overprotected (Darkchild Remix радио редактиран) – 3:06
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Metro Remix) – 5:25
 I'm a Slave 4 U (Thunderpuss Radio Mix) – 3:18

Израелско специално лимитирано издание 
 When I Found You – 3:36
 I Run Away – 4:05
 What It's Like to Be Me – 2:50
 Overprotected (Darkchild Remix Radio Edit) – 3:06
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Metro Remix)	– 5:25
 I'm a Slave 4 U (Thunderpuss Radio Mix) – 3:18

Специално лимитирано издание (DVD) 
 Britney Talks Part I – 1:26
 I'm a Slave 4 U – 3:28
 Britney Talks Part 2 – 2:00
 Lights, Camera, Action – Overprotected – 3:24
 Britney Talks Part 3" – 2:58
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:53
 Britney Talks Part 4 – 0:59
 Overprotected (Darkchild Remix) – 3:39
 Britney Talks Part 5 – 0:40
 Making of Pepsi – Right Now (Taste the Victory) – 3:13
 Britney Talks Part 6 – 1:31
 Britney Weblinks – 0:30

Бонус издание 
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (албумна версия) – 3:53
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Spanish Fly Remix Radio Edit) – 3:29
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Chocolate Puma Dub) – 7:37
 I Run Away (албум версия) – 4:06
 Overprotected (видеоклип) – 3:54
 Crossroads US Movie Trailer – 1:19

Сингли 
 I'm a Slave 4 U
 Overprotected
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman
 I Love Rock 'n' Roll
 Anticipating
 Boys

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2001 година